Пара Леандер Паес / Радек Штепанек — победительница соревнований. В финале ими были обыграны, на тот момент, действующие чемпионы и первые номера посева — братья Брайаны.

Общая информация 
С 17-й попытки выиграв Australian Open, Паес оформил т. н. «карьерный Большой шлем» в мужском парном разряде (в 1999-м году ему впервые покорились Roland Garros и Уимблдон, а в 2006-м — US Open.

Посев 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Финал)
  Максим Мирный /  Даниэль Нестор (Полуфинал)
  Микаэль Льодра /  Ненад Зимонич (Третий раунд)
  Рохан Бопанна /  Махеш Бхупати (Третий раунд)
  Юрген Мельцер /  Филипп Пецшнер (Третий раунд)
  Марцин Матковский /  Мариуш Фирстенберг (Четвертьфинал)
  Роберт Линдстедт /  Хория Текэу (Полуфинал)
  Айсам-уль-Хак Куреши /  Жан-Жюльен Ройер (Третий раунд)

<ol start="9">
  Оливер Марах /  Александр Пейя ''(Первый раунд)
  Эрик Буторак /  Бруно Соарес ''(Четвертьфинал)
  Филип Полашек /  Франтишек Чермак ''(Третий раунд)
  Сантьяго Гонсалес /  Кристофер Кас ''(Четвертьфинал)
  Скотт Липски /  Раджив Рам ''(Четвертьфинал)
  Симоне Болелли /  Фабио Фоньини ''(Второй раунд)
  Колин Флеминг /  Росс Хатчинс ''(Третий раунд)
  Джейми Маррей /  Пол Хенли (Первый раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Петер Лучак /  Ллейтон Хьюитт (Второй раунд)
  Крис Гуччоне /  Мэттью Эбден (Первый раунд)
  Маринко Матошевич /  Колин Эбелтайт (Второй раунд)
  Люк Сэвилл /  Эндрю Уиттингтон ''(Первый раунд)

<ol start="5">
 Джеймс Дакворт /  Адам Фини ''(Первый раунд)
 Грэг Джонс /  Джон-Патрик Смит ''(Первый раунд)
 Бенджамин Митчелл /  Мэтт Рид ''(Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые